Николай Протасов: 
 Протасов, Николай Александрович (1799—1855) — граф, обер-прокурор Святейшего синода, член Государственного совета; генерал-лейтенант.
 Протасов, Николай Дмитриевич (1886—1940) — русский богослов, археолог, искусствовед, реставратор.
 Протасов, Николай Константинович (1867—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.